Paysage après la bataille peut désigner :
 Paysage après la bataille, (Krajobraz po bitwie), film polonais réalisé par Andrzej Wajda en 1970 ;
 Paysage après la bataille, bande dessinée de Philippe de Pierpont et Éric Lambé, primée au Festival d'Angoulême 2017.